Гошадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гошадзе, Мариам Сергеевна (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гошадзе, Тенгиз Семёнович (род. 1926) — грузинский актёр, сценарист и кинорежиссёр.